Закари Томас (Зак) Редмонд (; 26 июля 1988, Хьюстон, США) — американский хоккеист, защитник немецкого клуба «Ред Булл Мюнхен».

Выступал за Государственный университет Ферриса (NCAA), «Чикаго Вулвс» (АХЛ), «Сент-Джонс АйсКепс» (АХЛ). В НХЛ играл за «Виннипег Джетс», «Колорадо Эвеланш», «Монреаль Канадиенс», «Баффало Сейбрз»

В чемпионатах НХЛ сыграл 133 матча и набрал 38 очков (9+29). В плей-офф Кубка Стэнли ни разу не играл.

В АХЛ Редмонд выступал гораздо результативнее, в 373 матчах он набрал 227 очков (70+157). В сезоне 2018/19, выступая за «Рочестер Американс», был признан лучшим защитником АХЛ и включён в первую сборную звёзд.

26 апреля 2020 года подписал контракт с немецким клубом «Ред Булл Мюнхен». В сезоне 2020/21 сыграл 37 матчей и набрал 33 очка (8+25) при показателе полезности +15.

В составе национальной сборной США участник чемпионата мира 2015 года (5 матчей, 0+1).

 Достижения
 Бронзовый призёр чемпионата мира (2015)

Ссылка 
 Профиль на Eliteprospects (англ.)

Хоккеисты США
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Родившиеся в Хьюстоне
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки «Сент-Джонс Айскэпс»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Виннипег Джетс» (с 2011)
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки ХК «Ред Булл» Мюнхен
Выпускники Государственного университета Ферриса
Задрафтованные ХК «Атланта Трэшерз»